Schoonbroek (Antwerpen), een wijk bij Ekeren in het district Antwerpen
Schoonbroek (Apeldoorn), voormalig stenen bouwwerk in Apeldoorn
Schoonbroek (Sint-Job), een dorp van de gemeente Retie, voorheen Oud-Turnhout